Оно́т (в верхнем течении — Оспа) — река в Бурятии и Иркутской области России. Протекает по территории Окинского и Черемховского районов.

Река принадлежит Бельскому речному бассейну и является крупным левым притоком реки Малой Белой. Онот берёт своё начало со склонов хребта Китойские Гольцы на высоте более 3200 м.

Протяжённость реки — 153 км, площадь водосборного бассейна — 2270 км². Питание снеговое и дождевое. Среднегодовой расход воды — 40 м³/с. Одна из самых труднодоступных саянских рек. Используется для спортивного сплава, VI категория сложности.

В верхнем течении река обрушивается в каньон водопадом высотой 35—37 м.

Вдоль течения реки расположены населённые пункты Онотского сельского поселения — село Онот и посёлок Ургантуй.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — Ангара
 Речной подбассейн — Ангара до створа гидроузла Братского водохранилища
 Водохозяйственный участок — Белая

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Бассейн Белой (приток Ангары)
Реки Окинского района
Реки Черемховского района